Бекли () — многозначное понятие.

Фамилия 
  (род. 1946) — американский фотограф и художник, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства.
  (1867—1918) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола, член Национального зала славы бейсбола (с 1971).
 Бекли, Джон Джеймс (1757—1807) — американский библиотекарь и политический деятель, мэр столицы штата Виргиния — Ричмонда (1783—1784, 1788—1789).
 Бекли, Джордж — британский легкоатлет, чемпион Великобритании по спортивной ходьбе на 7 миль (1880)
  (1910—2008) — американский журналист, кинокритик газеты New York Herald Tribune (1941—1965).
  (род. 1975) — американский музыкант, солист рок-группы Pillar, лауреат премии «Горлица» за лучшую христианскую хардкор-песню (2002).
  (1845—1881) — гавайский политик, губернатор Кауаи (1880—1881).
  (1874—1943) — гавайский политик, председатель Палаты представителей территории Гавайи (1903—1904).

Двойная фамилия 
 Спарлинг-Бекли, Чейз (род. 1982) — американский спортсмен, чемпион Всемирных игр по алтимат фрисби (2005).

Топоним 
 Бекли — город в штате Западная Виргиния (США).

См. также 
 Бёкли, Франц (1858—1937) — швейцарский спортивный стрелок.